Vitbröstad skarv (Phalacrocorax lucidus) är en afrikansk fågel i familjen skarvar inom ordningen sulfåglar med omdiskuterad artstatus.

Utseende och läten 
Vitbröstad skarv är en stor (80-100 cm) och svart skarv med vitt på strupe och bröst. Ögonen är turkosfärgade och gul bar hud syns vid näbbroten. I häckningsdräkt har den vita fläckar på flankerna och den bara fläcken i ansiktet blir mer orangefärgad. Ungfågeln har brunfläckat bröst men vit buk. Liksom andra skarvar är den mestadels tystlåten förutom grymtanden och skrin på häckplats.

Jämfört med den helsvarta nära släktingen storskarven (Phalacrocorax carbo), som den ofta behandlas som underart till, är den förutom det vita bröstet mindre och mer grönglänsande. Dock förekommer även svarta former av lucidus. Storskarvens underart maroccanus i Marocko utgör en mellanform.

Utbredning 
Vitbröstad förekommer i kustnära västra och södra Afrika, i inlandet i Östafrika.Tillfälligt har den påträffats i bland annat Belgien, Egypten, Israel, Saudiarabien och Jemen. Den har även setts i Kap Verdeöarna där den tidigare möjligen häckade. Vidare har denna art eller storskarv av underarten maroccanus hittats på Malta.

Systematik 
Fågeln kategoriseras ofta som underart till storskarv (P. carbo). I södra Marocko hybridiserar den troligen med storskarv av underarten maroccanus. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Skarvarnas släktskap 
Skarvarnas taxonomi har varit omdiskuterad. Traditionellt har de placerats gruppen i ordningen pelikanfåglar (Pelecaniformes) men de har även placerats i ordningen storkfåglar (Ciconiiformes). Molekulära och morfologiska studier har dock visat att ordningen pelikanfåglar är parafyletisk. Därför har skarvarna flyttats till den nya ordningen sulfåglar (Suliformes) tillsammans med fregattfåglar, sulor och ormhalsfåglar.

Levnadssätt 
Vitbröstad skarv förekommer i olika typer av våtmarker, både inåt landet och utmed kusten. Den lever huvudsakligen av fisk, med inslag av kräftdjur och groddjur. I flodmynningar i Sydafrika har den noterats ta fiskar som Atherina breviceps och Gilchristella aestuaria. Häckning sker året runt i tropiska områden, i kolonier ofta tillsammans med andra skarvarter, ormhalsfåglar, hägrar, skedstorkar och ibisar, i exempelvis Botswana med långstjärtad skarv och afrikansk ormhalsfågel i träd som står i vatten.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den inte som god art, varför dess hotstatus inte bedömts.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Skarvar
Fåglar i etiopiska regionen